La segunda guerra civil sudanesa se inició en 1983, aunque para algunos es la continuación de la primera guerra civil sudanesa de 1955 a 1972. Tomó lugar, en mayor parte, en el sur de Sudán y fue una de las más largas y mortíferas guerras a finales del siglo XX.

Historia 
El conflicto terminó con la firma de un acuerdo de paz en enero de 2005. Aproximadamente 1,9 millones de civiles fueron asesinados en el sur, y otros más de cuatro millones fueron desplazados de sus casas. La cantidad de civiles muertos la convierte en una de las más mortíferas desde la segunda guerra mundial de 1945. 

En 2004 algunas ONG estimaban que el SPLAM se incluía de 2500 a 5000 menores de edad en sus filas, el grupo armado afirmó que entre 2001 y ese año habían desmovilizado y devuelto a sus hogares a 16.000 menores, sin embargo, en los procesos de paz observadores internacionales señalaron que muchos habían terminado por volver al grupo rebelde.

El acuerdo de paz suscrito que 91.000 soldados sudaneses se retirarían de Sudán del Sur en un período de dos años mientras que las guerrillas sureñas retirarán todos sus efectivos en el norte del país, manteniendo tanto norteños como sureños fuerzas armadas separadas y se establecería un período de seis años en los que se formaría una fuerza conjunta de 21.000 hombres que se desplegaría en las zonas más violentas, en 2011 se realizó un referéndum de autodeterminación y el Sur logró su independencia con el 98% de los votos por el Sí, en caso contrario formaría un ejército de 39 000 hombres para mantener el control interno.

Véase también 
 Sudán del Sur
 Darfur
 Conflictos tribales sudaneses de 2001-2010

Referencias

Bibliografía 
 Christian P. Scherrer (2020). Genocide and Crisis in Central Africa: Conflict Roots, Mass Violence, and Regional War. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-27597-224-0.

Notas  
   

Guerras civiles en África en el siglo XX
Guerras civiles en África en el siglo XXI
Historia militar de Sudán del Sur
Conflictos en 1983
Conflictos en 2005
Guerras de Sudán
Conflictos en los años 1980
Conflictos en los años 1990
Conflictos en los años 2000